La saison 2014 du Championnat de Malaisie de football est la trente-troisième édition de la première division en Malaisie. Les douze meilleurs clubs du pays sont regroupés au sein d'une poule unique où ils s'affrontent deux fois, à domicile et à l'extérieur. En fin de saison, les deux derniers du classement sont relégués et remplacés par les deux meilleurs clubs de D2.

C'est le club du Johor Darul Takzim qui est sacré cette saison après avoir terminé en tête du classement final, avec trois points d'avance sur Selangor FA et six sur Pahang FA. Il s'agit du tout premier titre de champion de Malaisie de l'histoire du club.

Clubs participants

Compétition 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

Classement 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat de Malaisie de football

Liens externes 
 Classement et résultats sur le site de RSSSF

Championnat de Malaisie de football
Malaisie
Sport en Malaisie en 2014